

Osoby o nazwisku Nadobnik 
 Marcin Nadobnik (1883-1953) – polski statystyk, współtwórca GUSu, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, ojciec Kazimierza Nadobnika
 Kazimierz Nadobnik (1913-1981) – polski działacz ludowy, poseł do Krajowej Rady Narodowej (1945–1952) i na Sejm Ustawodawczy (1947-1952), syn prof. Marcina Nadobnika

Gatunki zwierząt z "Nadobnik" w nazwie 
 Nadobnik ozdobny – gatunek węża z rodziny połozowatych
 Nadobnik włoski – gatunek owada z rzędu prostoskrzydłych

Zobacz też